Martín Cortés Zúñiga 
 Martín Cortés (el Mestizo)
 Martín Cortés de Albacar